HAV puede referirse a: 
Aeropuerto Internacional José Martí, en la ciudad de La Habana, Cuba (Código de Aeropuerto IATA);
HAV, un grupo japonés, originarios de la prefectura de Okinawa y que cantan los temas de entrada y final del manga titulado Peacemaker Kurogane.